Felege Selam est une ville d’Éthiopie, située dans le woreda spécial de Pawe de la région Benishangul-Gumaz.

Notes et références 

 

Ville dans la région Benishangul-Gumuz